Jan Gwalbert Styczyński (1786–1845) – polski nauczyciel, publicysta 
 Jan Styczyński (1917–1981) – polski fotograf
 Jan Styczyński (ur. 1963) – polski lekarz, dr hab.